Bance oder Bancé ist der Familienname folgender Personen:

 Aristide Bancé (* 1984), ivorisch-burkinischer Fußballspieler
 Harouna Bancé, burkinischer Fußballspieler
 Mariam Bance (* 1993), burkinische Sprinterin